Goleasca se poate referi la:
Goleasca, Argeș
Goleasca, Giurgiu